Лично-командное первенство СССР по конькобежному спорту 1945 года проходило в Горьком с 27 по 28 февраля 1945 года.

Результаты

Мужчины

Женщины

Командное первенство 
 1.Москва
 2.Горький
 3.Свердловск
 4.Ленинград

Победители первенства СССР среди юношей и девушек 
В.Михайлов (Москва) и М.Смирнова (Москва)

Конькобежный спорт в СССР